Condado, un municipio brasiliano della Paraíba.
 Condado, un municipio brasiliano del Pernambuco.